ETC steht für:
 Electric Telegraph Company, britisches und der Welt erstes öffentliches Telegrafenunternehmen, übernommen vom General Post Office
 Electronic Theatre Controls, US-amerikanische Herstellerfirma von lichttechnischen Geräten
 Elefant, Tiger & Co., deutsche Zoo-Doku-Soap
 Elektro-thermisch-chemisches-Geschütz, Waffentechnologie
 Encyclopedia of Triangle Centers, Online-Liste von Dreieckspunkten mit Kimberling-Nummer
 Energy Time Curve, Darstellungsverfahren in der Raumakustik
 Enrichment Technology Company, Joint Venture von Urenco und AREVA
 Entertainment Technology Center, Einrichtung der Carnegie Mellon University in Pittsburgh
 Ericsson Texture Compression, siehe Texturkomprimierung
 Erosion, Technology and Concentration, siehe ETC Group, eine Organisation zur Bewertung der Biowissenschaften
 ETC (Zeitschrift), schwedische Zeitschrift
 ETC Crimmitschau, sächsischer Eishockey- und Tennisverein
 European Team Championships, siehe Leichtathletik-Team-Europameisterschaft
 European Technical Center, Fernmelde- und Elektronische Aufklärungsstation der NSA in Mainz-Kastel, Wiesbaden, Hessen
 European Theatre Convention, gemeinnützige Vereinigung europäischer Theater
 European Transport Carrier, Racksystem für Weltraummissionen
 European Trauma Course, Ausbildungskonzept für die Behandlung von Trauma-Patienten, u. a. im Schockraum; siehe auch Advanced Trauma Life Support
 European Travel Commission, europäische Dachorganisation nationaler Tourismusorganisationen
 Exchange-traded Commodity, börsengehandelte Wertpapiere auf Rohstoffe
 ETC (chilenischer Fernsehsender), Fernsehsender chilenischen Ursprungs
 Cadillac Eldorado ETC (Eldorado Touring Coupe), Typnachfolger des Biarritz auf Basis des Cadillac Eldorado #Eldorado (1992–2002)

etc steht für:
 Etchemin (Sprache) (ISO-639-3-Code), im 17. Jahrhundert ausgestorbene Algonkin-Sprache der Etchemin in Maine, Nordamerika

/etc steht für:
 Verzeichnis spezifischer Konfigurationsdateien in Unix, siehe Filesystem Hierarchy Standard #/etc – spezifische Konfigurationsdateien

etc. steht für:
 et cetera, lateinische Phrase („und so weiter“)

Abkürzung